Mandara bezeichnet:

 Mandara (Fernsehserie), Fernsehserie des ZDF
 Königreich Mandara, historisches Land in Zentralafrika
 Mandara-Gebirge, Gebirge in Kamerun
 Mandara-Seen der Oase Gaberoun in der Libyschen Wüste 
 Mandara (Sprache), Sprache in Nigeria und Kamerun
 Mandara (Berg), kosmischer Berg in der indischen Mythologie, der bei der Quirlung des Milchozeans als Quirlstock diente
 Mandara (Architektur), die Empfangshalle eines arabischen Wohnhauses

Mandara ist der Name von
 Mandara (Häuptling), ein Häuptling der Chagga
 Ernesto Mandara (* 1952), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof